Ekstraliga czeska w rugby (2010/2011) – osiemnasta edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w rugby union w Czechach. Zawody odbywały się w dniach 29 sierpnia 2010 – 25 czerwca 2011. Tytułu mistrzowskiego zdobytego przed rokiem broniła drużyna Slavii Praga.

Awans do tej edycji Extraligi uzyskały: mistrz I ligi z sezonu poprzedniego, RC Havířov, oraz zwycięzca barażów – RC Olomouc, dla którego był to powrót do Extraligi po siedemnastu latach.

Spadek dotknął drużyny RK Petrovice i RC Olomouc, natomiast zespół JIMI RC Vyškov utrzymał się w Ekstralidze, pokonując dwukrotnie w barażach zwycięzcę I ligi, RC Brno Bystrc.

Półfinały zakończyły się zwycięstwami zespołów wyżej rozstawionych, a w zaciętym finale, rozstrzygniętym dopiero po dogrywce, lepsza od obrońców tytułu okazała się drużyna RC Mountfield Říčany zdobywając tym samym swoje szóste mistrzostwo Czech.

System rozgrywek 
W związku z koniecznością ograniczenia liczby drużyn w następnym sezonie ligowym z dziesięciu do ośmiu został zmieniony regulamin rozgrywek.

Dziesięć drużyn uczestniczących w rozgrywkach podzielono na dwie grupy po pięć drużyn. W rundzie jesiennej rozgrywki ligowe prowadzone były w obu grupach systemem kołowym według modelu dwurundowego, a każda drużyna rozegrała osiem meczów. Trzy najlepsze drużyny z każdej grupy utworzyły w rundzie wiosennej Top 6, gdzie każdy zespół rozegrał łącznie dziesięć spotkań (u siebie i na wyjeździe). Cztery najwyżej sklasyfikowane awansowały do rozgrywanej systemem pucharowym fazy play-off, która wyłoniła mistrza kraju. Zarówno półfinały, jak i finał, były rozgrywane w formie jednego meczu na boisku drużyny, która po rundzie Top 6 była wyżej sklasyfikowana.

Drużyny z grupy spadkowej natomiast rozegrały systemem kołowym sześć meczów każda. Najwyżej sklasyfikowana drużyna utrzymała się w Extralidze, druga w tabeli rozegrała mecze barażowe z mistrzem I ligi tego sezonu, a dwie pozostałe spadły bezpośrednio do drugiej klasy rozgrywkowej.

Drużyny

Faza pierwsza

Tabela

Mecze

Faza druga

Top 6 

|}

Grupa spadkowa

Faza pucharowa

Finały

Baraże

Klasyfikacja końcowa

Zobacz też 
 I liga czeska w rugby (2010/2011)

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 
 

Pierwszy poziom rozgrywek rugby w Czechach
2010 w rugby union
2011 w rugby union
2010 w Czechach
2011 w Czechach